Thomas Farrell kan syfta på bland andra:

* Thomas Farrell (1827–1900), irländsk skulptör
 Thomas Farrell (1891–1967), amerikansk general